Niemcy:
 Blumenberg – dzielnica Eichstätt
 Blumenberg – dzielnica Kolonii
 Blumenberg – dzielnica Wanzleben-Börde

Osoby:
 Bettina Blumenberg – niemiecka pisarka
 Dieter Blumenberg – niemiecki polityk
 Hannelore Blumenberg – niemiecka hokeistka
 Hans Blumenberg – niemiecki filozof
 Klaus Blumenberg – niemiecki piłkarz
 Wilhelm Blumenberg – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Blumberg